Pod termínem Telemachus se mohou skrývat:

 Télemachos – postava z řecké mytologie
 Svatý Telemachus – mučedník z přelomu 4. a 5. století